Přeliv může být:

 přeliv – druh barvy na vlasy
 bezpečnostní přeliv – pojem z oblasti vodních staveb
 přeliv (hydraulika) – konstrukce přes kterou přepadá voda